Obuchovo (ryska: Обухово) kan syfta på.

 Obuchovo, Leningrad oblast – en by i Volchovskij rajon i Leningrad oblast i Ryssland
 Obuchovo, Moskva oblast –  en stad i Moskva oblast i Ryssland